Oceaniska mästerskapet i fotboll för damer 2007 spelades i Lae, Papua Nya Guinea, mellan 9 och 13 april 2007. Turneringen organiserades av Oceania Football Confederation för åttonde gången. Nya Zeeland vann sin tredje seger och kvalade in till VM 2007.

Resultat

Tabell

Matcher

Skytteligan 
4 mål

 Nicky Smith
 Kirsty Yallop

3 mål
 Deslyn Siniu
2 mål

 Simone Ferrara
 Wendi Henderson
 Ria Percival
 Zoe Thompson
 Jacqueline Chalau

1 mål

 Abby Erceg
 Anna Green
 Emma Kete
 Hayley Moorwood
 Rebecca Smith
 Prudence Fula
 Vasi Feke

Självmål

 Prudence Fula (mot Papua Nya Guinea)
 Mele Vaisioa Mahe Niukapu (mot Papua Nya Guinea)

Källor 
 OFC. Event Report. (pdf).
 Todd Roman. Tabell & Resultat på RSSSF.com

Fotbollsåret 2007
Fotboll i Papua Nya Guinea
2007
2007 i Papua Nya Guinea